A Base Aérea Segundo Tenente Mario W. Parallada está localizada na cidade de Durazno, no Uruguai.

Referências